О станции Гагарин в Армении см. статью Раздан (станция).

Гага́рин — железнодорожная станция Смоленского (Белорусского) направления Московской железной дороги в одноимённом городе Смоленской области.

История 
Основана в 1870 году. Первоначальное название станции — Гжатск.

В 2005 году была проведена реставрация вокзального здания, платформы были мощены тротуарной плиткой. Одновременно с ремонтом здания вокзала произведен ремонт зданий вагонного депо и служебных зданий дистанции пути. В том же году станция была признана «Предприятием эффективных технологий и эстетики».

В 2021 году на станции была проведена реконструкция в честь Дня космонавтики и 60-летней годовщины первого полета человека в космос.

Описание

Общая информация 
По характеру основной работы является промежуточной, по объему выполняемой работы отнесена к 4-му классу. Входит в Смоленский центр организации работы железнодорожных станций ДЦС-6 Московской дирекции управления движением.

Инфраструктура 
На станции имеются станционное здание (в котором располагается мемориальный зал Юрия Алексеевича Гагарина) и две платформы (одна боковая, другая островная, обе низкие), соединённые надземным пешеходным мостом. 

Оборудована кассами. Турникеты отсутствуют. После реконструкции 2021 года были установлены модули для возможности укрыться от осадков.  

На платформе перед зданием вокзала установлен бюст Ю. А. Гагарину.

Расположение 
Станция располагается на юго-западной окраине города. 

С востока к станции примыкает Гагаринский автовокзал, на котором можно осуществить пересадку на городские и пригородные автобусы, а также междугородные автобусы, следующие до Вязьмы, Сычёвки и Тёмкино. 

На юго-восток от станции расположена Вознесенская церковь.

Пассажирское движение

Пригородные поезда 
Станция является конечной для пригородных электропоездов Можайск — Гагарин; также на ней останавливаются все пригородные электропоезда, следующие из Можайска или Бородино в Вязьму и обратно.

Прямого пригородного сообщения с Москвой и Смоленском нет. Ранее станция имела прямое сообщение с Москвой, но с 18 мая 2015 года прямые поезда были сокращены до Можайска или Бородино.

Станция является последней, считая от Москвы, в которой действует зональная тарификация пригородного движения. Проезд до остановок после Гагарина (до Вязьмы) тарифицируется согласно километражу.

Поезда дальнего следования 
На станции останавливается ряд поездов дальнего следования.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 
 Расписание пригородных электропоездов по станции 
 Фото станции 
 Фотографии станции на сайте Panoramio
 Станция Гагарин на Wikimapia 

Станции Смоленского региона Московской железной дороги
Промежуточные станции
Станции 4 класса
Железнодорожные станции и платформы Гагаринского района Смоленской области
Объекты, названные в честь Юрия Гагарина